Aimone av Savojen kan syfta på:

 Aimone av Savojen (1291–1343), greve av Savojen
 Aimone av Savojen-Aosta (1900–1948), hertig av Aosta
 Aimone av Savojen-Aosta (född 1967), hertig av Apulien